Магомед Абдулаев:
 Абдулаев, Магомед Гаджиевич (1984—2015) — дагестанский боевик-исламист, с 30 сентября 2014 года — «амир» «Горного сектора» «вилайята Дагестан».
 Абдулаев, Магомед Имранович (1961—2023) — российский государственный деятель, юрист, председатель правительства Республики Дагестан (2010—2013).
 См. также 
 Абдуллаев, Магомед